Леони́д Миха́йлович О́сипов () — советский ватерполист, олимпийский чемпион, полковник ВМФ.

Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Призёр трех Олимпиад, капитан сборной СССР, капитан команды ЦСК ВМФ и в последующем главный тренер Советской Армии и ВМФ по водному поло.

Удостоен медали «Адмирал Горшков», медали «Знак Почёта»

В 1964 году окончил ГЦОЛИФК, а в 1970 МГУ.

Карьера 
На Олимпиаде в Токио в составе сборной СССР завоевал бронзовую медаль. Через четыре года в Мехико СССР стал серебряным призёром, уступив в финале команде Югославии. В 1972 году наконец стал чемпионом Олимпийских игр.

Серебряный призёр первого чемпионата мира 1973 года.

Двукратный победитель чемпионата Европы — в 1966 и 1970 году.

Чемпион Спартакиады народов СССР 1967 года.

Член КПСС с 1971 года. После завершения карьеры некоторое время работал главным тренером Вооруженных Сил по водному поло. В течение ряда лет избирался в технический комитет ФИНА.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве (уч. 19).

Примечания

Литература 
 

Ватерполисты СССР
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы по водному поло
Олимпийские чемпионы от СССР
Выпускники МГУ
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище